Das Wort Teribe bezeichnet:

das mittelamerikanische Indianervolk der Teribe (Eigenbezeichnung Naso), siehe Naso (Teribe)
die zur Familie der Chibcha-Sprachen gehörende Sprache der Teribe (Eigenbezeichnung Naso) siehe Teribe (Sprache)